1966 Голяма награда на Нидерландия е 12-о за Голямата награда на Нидерландия и пети кръг от сезон 1966 във Формула 1, провежда се на 24 юли 1966 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия